Indonesië
 Tegallalang (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Gianyar in de provincie Bali
 Tegallalang (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Gianyar in de provincie Bali